Нимье́ () — фамилия французского происхождения.

 Нимье, Жак (Jacques Nimier; 1929—2014) — французский психолог и преподаватель.
 Нимье, Мари (Marie Nimier; род. 1957) — французская писательница.
 Нимье, Роже (Roger Nimier; 1925—1962) — французский писатель и сценарист.